Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1995 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

10 km klassisch 

Weltmeister 1993:  / Olympiasieger 1994: 

Datum: 11. März 1995

Teilnehmer: 99 genannt; 99 gestartet; 97 gewertet;

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Men's 10 km C - March 11, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - Cross Country - March 11th 09:30am - Official Results Men 10 km Classic - Big Thunder Sports Park; FIS
 Men 10 km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1995 Thunder Bay (CAN) auf todor66.com, abgerufen am 19. Juli 2020

Verfolgungsrennen (10 km klassisch + 15 km Freistil) 

Weltmeister 1993:  / Olympiasieger 1994: 

Datum: 13. März 1995

Teilnehmer: 97 genannt; 78 gestartet; 76 gewertet;

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Men's 25 km Pursuit - March 13, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - Cross Country - March 13th 11:30am - Official Results Men 10 km Classic + 15 km Free Technique Pursuit - Big Thunder Sports Park; FIS
 Men 15 km Free Style Nordic Skiing World Championship 1995 Thunder Bay (CAN) auf todor66.com, abgerufen am 19. Juli 2020

30 km klassisch 

Weltmeister 1993:  / Olympiasieger 1994 (Freistil): 

Datum: 9. März 1995

TEilnehmer: 77 genannt; 77 gestartet; 73 gewertet;

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Men's 30 km C - March 09, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - Cross Country - March 9th 11:30am - Official Results Men 30 km Classic - Big Thunder Sports Park; FIS

50 km Freistil 

Weltmeister 1993:  / Olympiasieger 1994 (klassisch): 

Datum: 19. März 1995

Teilnehmer: 80 genannt; 77 gestartet; 67 gewertet;

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Men's 50 km F - March 19, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - Cross Country - March 19th 09:30am - Official Results Men 50 km Free Technique - Big Thunder Sports Park; FIS
 Men 50 km Free Style Nordic Skiing World Championship 1995 Thunder Bay (CAN) auf todor66.com, abgerufen am 19. Juli 2020

4 × 10 km Staffel 

Weltmeister 1993:  (Sture Sivertsen, Vegard Ulvang, Terje Langli, Bjørn Dæhlie)
Olympiasieger 1994:  (Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta, Silvio Fauner)

Datum: 17. März 1995

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Men's Rel 4x10 km M - March 17, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - Cross Country - March 17th 10:00am - Official Results Men 4 x 10 km Relay - Big Thunder Sports Park; FIS
 Men 4x10 km Relay Nordic Skiing World Championship 1995 Thunder Bay (CAN) auf todor66.com, abgerufen am 19. Juli 2020

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb